

Acceptions usuelles 

 Une marmotte est un mammifère fouisseur de l'ordre des rongeurs, du genre Marmota.
 Une marmotte est aussi un célèbre jeu de cartes.
 Une marmotte est le nom donné au fruit du marmottier, ou prunier de Briançon dont on extrait de son amande une huile fine considérée par les gourmets comme supérieure à l'huile d'olive.
 Une marmotte dite aussi marmotte de voyageur (Québec)  est une malle formée de deux parties qui s'emboîtent l'une dans l'autre. Employé notamment par les représentants de commerce. Vient peut être par allusion à la « boîte à marmotte » des Savoyards (voir ci-après).
 Une marmotte est quelqu'un qui dort beaucoup (voir paresse et hypersomnie).

Acceptions plus anciennes 

D'après Émile Littré, auteur du Dictionnaire de la Langue Française, une marmotte est aussi :

 Une coiffure (populaire) de femme  qui consiste dans un morceau d'étoffe placé sur la tête, la pointe en arrière et les bouts noués sous le menton ; dénomination qui vient de ce que les petites Savoyardes, montreuses de marmottes au siècle dernier ( siècle), étaient ainsi coiffées. Porter une marmotte. Être coiffée en marmotte. 

 Un terme de marine qui désigne un baril portatif où l'on conserve une mèche allumée qui s'y consume lentement et avec laquelle on se procure du feu à tout moment. C'est encore un coffre où les calfats renferment leurs outils.

 Le féminin de marmot (anciennement, nom du singe). Inusité à ce jour.

Autre 
 La Marmotte, un court métrage belge de Marcel Simon réalisé en 1915.

Références